I trecnoteri (Trechnotheria) sono un grande gruppo di mammiferi, che comprende i teri e alcuni mammiferi fossili dell'era Mesozoica.

Classificazione
Inizialmente descritti come una "superlegione", i trecnoteri sono poi stati considerati un clade comprendente l'ultimo antenato comune di Zhangheotherium e dei mammiferi teri viventi, e di tutti i suoi discendenti (Kielan-Jaworowska et al., 2005). L'inizio della storia evolutiva dei trecnoteri risale al Triassico superiore (circa 215 milioni di anni fa).

Filogenesi
Di seguito è riportato un cladogramma tratto principalmente dagli studi di Luo e colleghi (2002) e di Kielan-Jaworowska e colleghi (2005):

Bibliografia
McKenna, Malcolm C.; Bell, Susan K. (1997). Classification of Mammals: Above the Species Level. Columbia University Press. p. 43. ISBN 9780231528535.
Luo, Z.−X., Kielan−Jaworowska, Z., and Cifelli, R.L. (2002). "In quest for a phylogeny of Mesozoic mammals" (PDF). Acta Palaeontologica Polonica. 47 (1): 1–78.
Kielan-Jaworowska, Zofia; Cifelli, Richard; & Luo Zhe-Xi (2005). Mammals from the age of dinosaurs: origins, evolution, and structure. Columbia University Press. p. 366. ISBN 978-0-231-11918-4.
Averianov, A.O.; Martin, T.; Lopatin, A.V. (2013). "A new phylogeny for basal Trechnotheria and Cladotheria and affinities of South American endemic Late Cretaceous mammals". Naturwissenschaften. 100: 311–326. doi:10.1007/s00114-013-1028-3
Mammiferi